Het Olympisch kwalificatietoernooi voetbal 2012 (OFC mannen) bepaalde welk land uit Oceanië zich kwalificeerde voor de Olympische Spelen 2012 in Londen. Het toernooi werd gespeeld in Taupo, Nieuw-Zeeland van 16 t/m 25 maart 2012. De winnaars en nummers 2 van de groepen gaan naar de halve finales. De winnaar van de finale plaatst zich voor de Olympische Spelen.

Groepsfase

Groep A 

¹ beide wedstrijden verplaatst van 20 naar 21 maart in verband met het extreme weer in Taupo.

Groep B 

¹ wedstrijd verplaatst van 20 naar 21 maart in verband met het extreme weer in Taupo.

Knock-outfase

Halve finales

Derde plaats

Finale 

² halve finales verplaatst van 22 naar 23 maart, en wedstrijd om derde plaats en finale verplaatst van 24 naar 25 maart na het uitstellen van de laatste groepswedstrijden

Referenties 

Voetbal in 2012
Voetbal op de Olympische Zomerspelen 2012
OFC Olympisch kwalificatietoernooi voetbal voor mannen